Josep Carreras d'Argerich (Barcelona, ca. 1790 - 1863), col·leccionista d'art 
 Josep Carreras i Barnés (Palamós, 1943), bioquímic català 
 Josep Carreras i Coll (Barcelona, 1946), tenor català
 Josep Carreras i Torrents (Sant Llorenç d'Hortons, Alt Penedès, 1934), polític català

Vegeu també 
 Josep Carreres